Weinfeld:
 Weinfeld – miasto w północno-wschodniej Szwajcarii
 Ignacy Weinfeld (1877–1939) – polski prawnik, profesor i urzędnik, kierownik
 Marcin Weinfeld (1884–1965) – polski architekt
 Matylda Weinfeld (* 1927) – izraelska pisarka i tłumaczka
 Stefan Weinfeld (1920–1990) – polski pisarz i publicysta